Кратер Дрейер () — большой древний ударный кратер на восточной границе Моря Краевого на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь ирландско-английского астронома датского происхождения Джона Людвига Эмиля Дрейера (1852—1926) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Янский на западе-юго-западе; кратер Ибн Юнус на северо-западе; кратер Гинцель на севере; кратер Мебиус на северо-востоке; кратер Герц на востоке-северо-востоке; кратер Моисеев на востоке; кратер Зенгер на юго-востоке; кратер Эрро на юге-юго-востоке и кратер Бэбкок на юге-юго-западе. На юго-западе от кратера находится Море Смита. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 63,8 км, глубина 2,7 км.

Кратер имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Северо-восточная часть кратера перекрыта сатеелитным кратером Дрейер C (см. ниже), к юго-восточной части примыкает сателлитный кратер Дрейер K, западная часть вала перекрыта приметным маленьким чашеобразным кратером. Вал кратера существенно разрушен, имеет небольшой разрыв в южной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1220 м , объем кратера составляет приблизительно 3 200 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, имеется центральный пик.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Дрейер C относится к раннеимбрийскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны. 
Снимки кратера с борта Аполлона-14, Аполлона-17. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны